Євдокі́я Микола́ївна Ткачу́к' (нар. 31 липня 1939 року с. Задубрівці Снятинського повіту Станіславської (із 1962 р. Івано-Франківської) області — пом. 24 грудня 2020 року) — видатна майстриня, вишивальниця. Майстер народної творчості.

З життєпису 
Євдокія Ткачук народилася в селі Задубрівці Снятинського району. Тут пройшло все її життя. Закінчила Снятинську середню школу імені Василя Стефаника. З дитинства виши­вала. В 1982 році почала працювати в Івано-Франківському художньому комбінаті, тоді й почала відтворювати стару покутську вишивку «біллю» (білим по білому).

Євдокія Ткачук зібрала цілу колекцію старовинних зраз­ків рідкісної в наш час вишивки. Вона поставила собі за мету їх відтворити. Розпочалася наполеглива тяжка праця, але вишивка для неї – як поезія, як чистий весняний цвіт. Призабуту техніку мережаних сорочок поступово відновлено. А далі пішла творчість. На основі старих взірців майстриня ство­рює свої власні композиції. Ця вишивка, перенесена на тонке полотно, надзичайно красива, елегантна.

Виблискують шовчиком дивні візерунки рушників, серветок, подушечок, скатерок... А які вишукані жіночі й чоловічі сорочки! Тут майстриня зберегла і традиційний крій, і настилання, як в інших селах Снятинщини, ніжними кольорами шовку мережані творіння.

Понад 15 років Євдокія Ткачук вишиває. З 1990 року вишивальниця бере участь у виставках Львова, Києва, Івано-Франківська, Коломиї, Снятина. Вона учасниця багатьох міжнародних фестивалів: «Коломийка», «Родослав» та гуцульських – у Коломиї, Косові, Надвірній.

Майстриня організувала свою персональну виставку в музеї Марка Черемшини, брала участь у всіх виставках на районних святах.

Євдокії Ткачук присвоєно звання «Майстра народної творчості» (2001).

У 2004 році була учасницею творчого звіту Івано-Франківщини в Києві, в Національному палаці «Україна».

Витвори Є. Ткачук 
Художніми рукотворними витворами Євдокії Ткачук милуються не тільки жителі України. За ними приїжджають з далеких країв, навіть з-за океану. Має майстриня своїх учениць, які підхопили ідею відтворювати традиційну вишивку, а це означає, що мистецькі надбання Покуття будуть мати продовження.

Посилання 
 Сіренко Софія. Померла відома прикарпатська вишивальниця. Місто-інфо, 24 Грудня 2020  

Майстри народної творчості